

Nom de famille 

 
 Alexander Chapman Ferguson (1941-), footballeur puis entraîneur de football écossais ;
 Alvan Wentworth Chapman (1809-1899), botaniste américain ;
 Anne MacKaye Chapman (1922-2010), ethnologue et anthropologue franco-américaine ; 
 Anthony Colin Bruce Chapman (1928-1982), ingénieur automobile anglais ;
 Art Chapman (1906-1962), joueur et entraîneur de hockey sur glace canadien ;
 Art Chapman (1912-1986), joueur de basket-ball canadien ;
 Audrey Chapman (1899-1993), actrice américaine ;
 Austin Chapman (1864-1926), homme politique australien ;
 Ben Chapman (1908-1993), joueur et manager de baseball américain ;
 Blair Chapman (1956-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Candace Chapman (1983-), footballeuse canadienne ;
 Charlotte Gower Chapman (1902-1982), ethnologue et autrice américaine ;
 Christopher Chapman (1927-2015), cinéaste canadien ;
 Chuck Chapman (1911-2002), joueur de basket-ball canadien ;
 Conrad Wise Chapman (1842-1910), peintre américain ;
 Dave Chapman (1973-), acteur et marionnettiste anglais ;
 David Leonard Chapman (1869-1958), chimiste anglais ;
 Dinos Chapman (1962-), artiste britannique ;
 
 Eddie Chapman (1914-1997), gangster et agent double anglais ;
 Edward Francis Chapman (1840-1926), officier britannique ;
 Edward Chapman (1901-1977), acteur anglais ; 
 Edythe Chapman (1863-1948), actrice américaine ;
 Emmett Chapman (1936-2021), musicien américain de jazz, inventeur du Chapman Stick ;
 Ernest Chapman (1926-2013), rameur d'aviron australien ;
 Frank Michler Chapman (1864-1945), ornithologue américain ;
 Frederick Chapman (1883-1941), international de football anglais ;
 Frédéric Henry de Chapman (1721-1808), amiral suédois ;
 Gary Chapman (1937-1978), nageur australien ;
 Gary Chapman (1938-), auteur, conseiller conjugal, conférencier américain ;
 George Chapman (vers 1559-1634), poète anglais ;
  (1865–1903), tueur en série polonais ;
 George Henry Chapman (1832-1882), marin, rédacteur en chef de journal et avocat américain ;
 Georgina Chapman (1976-), styliste et actrice britannique ;
 Graham Chapman (1941-1989), acteur, compositeur et scénariste anglais ;
 Herbert Chapman (1878-1934), joueur et entraîneur de football anglais ;
 Herrick Chapman, historien américain ;
 Jake Chapman (1966-), artiste britannique ;
 
 Jaye Chapman (1987-), joueur de baseball américain ;
 Joe Chapman (19-), DJ et musicien britannique ;
 Joe Chapman (1990-), joueur de squash des Îles Vierges britanniques. ;
 John Chapman (1774-1847), botaniste américain, plus connu sous le nom de Johnny Appleseed ;
 
 Julia Chapman, autrice britannique de romans et de romans policiers ;
 
 Lanei Chapman (1973-), actrice américaine ;
 Lonny Chapman (1920-2007), acteur américain ;
 Marina Chapman (1950-), femme colombienne qui aurait vécu durant 5 ans parmi des singes ;
 Marguerite Chapman (1918-1999), actrice américaine ;
 Mark David Chapman (1955-), assassin américain de John Lennon ;
 Mark Lindsay Chapman (1954-), acteur anglais, ayant notamment incarné John Lennon ;
 Matt Chapman (1993-), joueur de baseball américain ;
 Michael Chapman (1941-2021), chanteur, compositeur et guitariste anglais de musique folk ;
 Minerva Josephine Chapman (1858-1947), artiste peintre américaine ;
 Oscar Littleton Chapman (1896-1978), homme politique américain ;
 Philippa Howden-Chapman, universitaire néo-zélandaise ;
 Ray Chapman (1891-1920), joueur de baseball américain ;
 Rex Chapman (1967-), joueur professionnel américain de basket-ball ;
 Rob Chapman (1954-), musicien, journaliste, enseignant et écrivain anglais ;
 Robert William Chapman (1881-1960), éditeur, bibliophile et critique littéraire britannique ;
 Roger Chapman (1946-), chanteur anglais ;
 Sammy Chapman (1938-2019), international de football nord-irlandais ;
 Sarah Chapman, ouvrière et syndicaliste britannique (1862-1945) ;
 Stanley Chapman (1925-2009), architecte, dessinateur, traducteur et écrivain anglais ;
 Susan Chapman (1962-), rameuse d'aviron australienne ;
 
 Steven Curtis Chapman (1962-), musicien américain chrétien ;
 Thomas Algernon Chapman (1842-1921), entomologiste écossais ;
 Tracy Chapman (1964-), chanteuse américaine ;
 William Chapman (1850-1917), poète canadien ;
 William Chapman (1749-1832), ingénieur ferroviaire anglais.

Toponymes

Afrique du Sud 
 Chapman's Peak, une montagne de la côte Ouest de la péninsule du Cap.

Canada 
 Lac Chapman (réservoir Gouin), un plan d'eau de la partie centre du réservoir Gouin, dans La Tuque, en Mauricie, au Québec
 Mont Chapman, montagne dans les monts Stoke, dans les monts Notre-Dame méridionaux, à Stoke.

États-Unis 
 Chapman (Alabama)
 Chapman (Kansas)
 Chapman (Maine)
 Chapman (Pennsylvanie)

Autres 
 (2409) Chapman, un astéroïde de la ceinture principale
 Chapman & Hall, ancienne maison d'édition britannique ;
 Chapman Stick, un instrument de musique à cordes ;
 Martinet de Chapman, espèce de martinet de la famille des Apodidae ;
 Université Chapman, université privée située dans le comté d'Orange, en Californie.
 Équation de Chapman-Kolmogorov, identité mathématique reliant les distributions de probabilité conjointes de différents ensembles de coordonnées sur un processus stochastique.
 Af Chapman, navire en acier entièrement gréé et amarré sur la rive ouest de l'îlot Skeppsholmen dans le centre de Stockholm, en Suède, servant maintenant d'auberge de jeunesse.

Sciences et technique 
 Gélose Chapman, un milieu de culture utilisé en microbiologie
 Zèbre de Chapman

Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme anglais